Жени́тьба Бальзами́нова:

 «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь») — комедия Александра Островского (1861). Её экранизации:
 «Женитьба Бальзаминова» — фильм режиссёра Константина Воинова (1964).
 «Женитьба Бальзаминова» — фильм-спектакль режиссёров Марка Орлова и В. Седова (1968).
 «Женитьба Бальзаминова» — фильм-балет режиссёра Александра Белинского (1989).